Раматипади:
 Раматипади I — король Камбоджи (1642—1658).
 Раматипади II — король Камбоджи.
 Раматипади III — король Камбоджи середины XVIII века.
 Раматипади IV — король Камбоджи (1775—1779).